

Новокиївка — село, Буландинський район, Акмолинська область

Новокиївка — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Новокиївка — село, Табунський район, Алтайський край
 Новокиївка — село, Чишминський район, Башкортостан

Новокиївка — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район (до 2020 року — Томаківський район)
 Новокиївка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (до 2020 рок — Бобринецький район)
 Новокиївка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада (до 2020 року — Устинівський район)
 Новокиївка — село, Луганська область, Сорокинський район
 Новокиївка — село, Миколаївська область, Баштанський район (до 2020 року — Снігурівський район)
 Новокиївка — село, Херсонська область, Скадовський район (до 2020 року — Каланчацький район)
 Новокиївка — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці